Die Spielzeit 2019/20 war die 73. reguläre Austragung der zweiten Spielklasse im Schweizer Eishockeysport.

Meisterschaftsabbruch 
Aufgrund der Coronavirus-Epidemie beschloss der Bund am 28. Februar 2020, Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern bis zum 15. März 2020 zu verbieten. Die Nationalliga beschloss daher, die vierte Runde im Playoff-Viertelfinale und die Platzierungsspiele vom 28. Februar 2020 und 1. März 2020 ohne Zuschauer zu bestreiten. Danach setzte die Liga den Spielbetrieb vorerst aus. Am 11. März 2020 rief der Kanton Tessin den Notstand aus. Als Konsequenz davon wurden alle Eishallen im Kanton Tessin geschlossen. Dadurch war kein regulärer Meisterschaftsbetrieb mehr möglich, sodass der Verband nach Rücksprache mit den Clubs die Meisterschaft in allen Ligen und Stufen beendete. Zudem gab es weder Schweizer Meister, noch Auf- und Absteiger.

Modus 
Gespielt wurden von den zwölf Teams zwei Doppelrunden zu je 22 Spielen. Insgesamt bestritt somit jede Mannschaft 44 Qualifikationsspiele. Danach sollten die besten acht Mannschaften den Swiss League Meister im K.-o.-System ermitteln. Alle Playoffserien waren nach dem Modus Best-of-Seven angesetzt. Hat der SL-Meister eine Lizenz für die National League erhalten, sollte er im Anschluss eine Ligaqualifikation mit dem  Letzten der National League bestreiten können. Erstmals seit der 2015/16 sollte es in dieser Saison möglich sein, dass es einen Absteiger gibt. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis zwölf bestreiten daher eine Platzierungsrunde. Wobei dem letzten eine Ligaqualifikation mit dem Meister der MySports League drohte.

Teilnehmer 

Neu dabei ist der HC Sierre, der in der Saison 2018/19 aus der MySports League aufgestiegen ist.

Hauptrunde

Kreuztabelle

Tabelle 
Abkürzungen: S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung NNV = Niederlagen nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschiessen, NNP = Niederlagen Penaltyschiessen, TVH = Torverhältnis
Erläuterungen:

Topscorer

Torhüter

Playoffs 
Die Playoffs wurden nach dem Viertelfinale abgebrochen.

Playoff-Baum 
Für jede Runde werden die Paarungen anhand der Tabelle in der Qualifikation erneut ermittelt. Gespielt wird nach dem Best-of-Seven-Modus.

Viertelfinal

Playouts 
Die Playouts wurden während der Platzierungsrunde abgebrochen.

Modus 
Nach dem Ende der regulären Saison sollten die Teams auf den Plätzen neun bis zwölf eine Platzierungsrunde bestreiten, wobei die Mannschaften die Punkte (und das Torverhältnis) aus der Hauptrunde mitnahmen. Jedes Team sollte ein Hin- und Rückspiel gegen die restlichen Gegner bestreiten. Danach war eine Ligaqualifikation zwischen dem vierten der Platzierungsrunde und dem Meister der MySports League vorgesehen.

Platzierungsrunde

Spiele

Tabelle 
Abkürzungen: S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung NNV = Niederlagen nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschiessen, NNP = Niederlagen Penaltyschiessen, TVH = Torverhältnis
Erläuterungen:

Weblinks 
 National League

Einzelnachweise 

Saison der Swiss League
Eishockeysaison 2019/20